

Wydarzenia 

 początek budowy świątyni Artemidy w Efezie
 II starożytne igrzyska olimpijskie. W biegu prostym zwyciężył Antimachos z Dyspontu

Urodzili się 
 Romulus i Remus, legendarni założyciele miasta Rzym